Lucina peut désigner :

 le nom romain de la déesse Lucina ;
 le nom italien de la sainte romaine Lucine ;
 , un astéroïde ;
 Lucina, un genre de mollusque bivalve de la famille des Lucinidae;
 Lucina, un terminal pétrolier au large de la ville de Mayumba, au Gabon ;
 Sovereign State of Aeterna Lucina, une micronation australienne ;
 Lucina, un personnage jouable de Fire Emblem: Awakening de Nintendo ;
 Lucina, un prénom espagnol ;
 Lucina, en français, a évolué en Lucine pour plusieurs termes.

Voir aussi